Robert Rosén kan syfta på:

Robert Rosén (journalist)
Robert Rosén (ishockeyspelare)